Bändernatter bezeichnet umgangssprachlich zwei Schlangenarten aus der Gattung der Strumpfbandnattern:
 die Westliche Bändernatter (Thamnophis proximus) und
 die Östliche Bändernatter (Thamnophis sauritus).